Panquehue puede referirse a lo siguiente:

 Panquehue, una comuna de la V Región de Valparaíso, Chile.
 Panquehue (localidad), un pueblo cercano a Malloa, Chile.
 Estación Panquehue, una antigua estación de la línea Llay Llay-Los Andes, Chile.